Ніколя Муайон — французький художник зламу XVI—XVII ст., батько художниці Луїзи Муайон, майстрині натюрмортів та сина Ісака, теж художника.
 Луїза Муайон (бл. 1609—1696) — майстриня натюрмортів.
 Ісак Муайон (1614—1673) — художник біблійних картин.

Див. також 
 Муайон — муніципалітет у Франції, район Нижня Нормандія

Багатозначні терміни